Ке́лдиш — прізвище.

 Академік Мстислав Келдиш — російське науково-дослідне судно 1980 року побудови.

 Келдиш Леонід Веніамінович (1931—2016) — радянський та російський фізик, академік АН СРСР (1976).
 Келдиш Мстислав Всеволодович (1911—1978) — радянський математик, механік, президент АН СРСР у 1961—1975.
 Келдиш Юрій Всеволодович (1907—1995) — радянський музикознавець, брат Мстислава Всеволодовича Келдиша.

Інше 
 2186 Келдиш